Протопо́повка — село в Арзамасском районе Нижегородской области. Входит в состав Кирилловского сельсовета.

Население

История 
В начале 18 века деревня была известна под названием Никифоровка. Второе название - Протопоповка - деревня получила потому, что принадлежала Арзамасскому Воскресенскому собору с его настоятелем - протопопом (протоиереем): "1710 году написано за протопопом за Гаврилом Васильевым с братьей".

Церковь 
Церковь во имя иконы Божией Матери «Не рыдай Мене Мати» 1819 года постройки Церковь одноэтажная с двухъярусной колокольней. Один из престолов храма носит имя преподобного Сергия Радонежского.

Храм закрыт в 1934 году. В советские годы церковный купол с крестом был сброшен, а из камня надстроили второй этаж и некоторое время использовали как школу.

Летом 2014 года в помещении бывшего алтаря были застеклены окна, оштукатурены стены, застелен пол, установлена входная дверь. 8 октября была совершена первая с 1934 года Божественная литургия. Попечение о храме было возложено на протоиерея Игоря Медведева.

12 октября 2014 года возле храма на бывшей церковной кладбищенской земле был установлен поклонный крест.

Уроженцы 
Здесь родился герой Советского Союза — Иван Семёнович Ваганов

Примечания 

Населённые пункты Арзамасского района